Het Latijnse woord curia verwijst in het oude Rome zowel naar een vergadering als naar het gebouw waar die gehouden wordt.
 curia (bestuurlijke indeling), als bestuurlijke indeling van de Romeinse bevolking.
 curia (ruimte) het woord curia verwijst in ruime zin naar het vergaderlokaal waar deze curia vergaderde.
 Curia Hostilia en Curia Julia, in strikte zin verwijst Curia naar de curia op het Forum Romanum waar de Romeinse Senaat vergaderde.
 Curia, echtgenote van Quintus Lucretius

In post-klassieke Latijnse teksten kan curia ook laathof of stadhuis betekenen.

Latijn